Мирослав Коев е български професионален футболист, защитник, който играе за Поморие.

Статистика по сезони

Източници 

Български футболисти
Български футболисти в Полша
Футболисти на Локомотив (София)
Футболисти на Калиакра (Каварна)
Футболисти на Поморие
Футболисти на Созопол
Футболисти на Нефтохимик (Бургас)
Родени през 1990 година
Родени в Бургас